Бои за Эр-Ракку:
 Бои за Эр-Ракку (2013);
 Бои за Эр-Ракку (2017).